TNA Final Resolution
 Final Resolution (2009)
 Final Resolution (2010)
 Final Resolution (2011)
 Final Resolution (2012)
 Final Resolution (2013)
 Final Resolution (2020)